US Open 2019 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 26 sierpnia–8 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 139. edycja rozgrywek.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turniej pokazowy

Turniej pokazowy legend kobiet 
W tygodniu poprzedzającym główny turniej US Open, podczas rozgrywania turnieju eliminacyjnego, został przeprowadzony pojedynczy mecz pokazowy gry podwójnej kobiet.

Turniej pokazowy gry mieszanej  
W tygodniu poprzedzającym główny turniej US Open, podczas rozgrywania turnieju eliminacyjnego, został przeprowadzony mecz pokazowy gry mieszanej.

Pula nagród 
Pula nagród w US Open w 2019 roku wyniosła ponad 57 miliony dolarów amerykańskich.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open 2019